Der Alpenpokal 1969 war die 9. Auflage des Fußballwettbewerbs. Der FC Basel gewann das Finale gegen den FC Bologna.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finale 
Das Spiel fand am 27. Juni 1969 in Basel statt.

|}

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1969 auf www.rsssf.com

Fußballsaison 1969